Jalalabad puede referirse a:

Afganistán 

Jalalabad, ciudad y capital de la provincia de Nangarhar.

Azerbaiyán 
 Jalilabad, ciudad, también llamada Cəlilabad.

India 
 Jalalabad, ciudad en el estado de Punyab.
 Jalalabad, ciudad y municipio de Uttar Pradesh.
 Jalalabad, localidad del distrito de Bijnor.
 Mangalore, temporalmente renombrada Jalalabad por Tipu Sultan en el siglo XVIII.

Irán 
 Jalalabad, villa del condado Khalkhal.

Kirguistán 
 Jalal-Abad, capital de la provincia de Jalal-Abad.